Kantorek ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Kantorek (1974–2019), deutscher Laiendarsteller
 Pavel Kantorek (* 1930), tschechoslowakischer Langstreckenläufer